Az 1974-es UEFA-kupa-döntőt 1974. május 21-én és május 29-én tartották. A két részt vevő csapat az angol Tottenham Hotspur FC és a holland Feyenoord volt. A Feyenoord nyert 4–2-es összesítéssel.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1973–1974-es UEFA-kupa

Források
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefakupadöntő
A Tottenham Hotspur mérkőzései